Гранитас () — названия ряда спортивных клубов Литвы.

  — футбольный клуб из Вильнюса.
  — футбольный клуб из Клайпеды, основанный в 2012 году.
 «Гранитас» — название в 1962—1969 и 1990—1992 годах клайпедского футбольного клуба «Атлантас».
 «Гранитас» — футбольный клуб из Клайпеды, выступал в 1970—1989 годах в первенстве Литовской ССР, считается фарм-клубом «Атлантаса».
 «Гранитас» — гандбольный клуб из Клайпеды.

 «Банга-Гранитас» — название футбольного клуба «Каунас» в сезоне 1991/92.